Veramyces är ett släkte av svampar. Veramyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Veramyces